Niagara () – wodospad na granicy Kanady i Stanów Zjednoczonych
 Niagara Falls – miasto w stanie Nowy Jork w USA
 Niagara Falls – miasto w prowincji Ontario w Kanadzie

Zobacz też 
 Niagara – strona ujednoznaczniająca